Strada statale 91 – strada statale polacca
 Strada statale 91 della Valle del Sele –strada statale italiana
 Strada statale 91 bis Irpina – ex strada statale italiana